«Streets of Philadelphia» () — песня, написанная и исполненная американским рок-музыкантом Брюсом Спрингстином для фильма «Филадельфия» (1993), одного из первых мейнстримных фильмов о СПИДе. Выпущенная как сингл в 1994 году, песня стала хитом во многих странах, в частности, Канаде, Франции, Германии, Ирландии и Норвегии, где она возглавила чарты.

Композиция была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму, а также четырёх премий «Грэмми» в категориях «Лучшая песня года», «Лучшая рок-песня», «Лучшее вокальное рок-исполнение» и «Лучшая песня, написанная к визуальному представлению». Она заняла 68 место в списке 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.

История 
Хотя у себя на родине в США песня стала только № 9 в Billboard Hot 100, она возглавила чарты многих европейских стран (№ 1 в Германии, Бельгии, Италии, Франции и Австрии). В Великобритании песня достигла № 2 — высшее достижение Брюса Спрингстина в Английском чарте, также она добилась успеха в Австралии, где в течение месяца удерживала четвертое место.

Список композиций 

 CD single / 7" single / Cassette
 «Streets of Philadelphia» — 3:15
 «If I Should Fall Behind» — 4:43

 CD maxi / Maxi cassette
 «Streets of Philadelphia» — 3:15
 «If I Should Fall Behind» — 4:43
 «Growin' Up» — 3:13
 «The Big Muddy» — 4:11

Для стороны B-side были выбраны треки с прошлогоднего концертного альбома In Concert/MTV Plugged.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Brucebase history of song 
  «Streets of Philadelphia» review at Allmusic
  Information on the «Streets of Philadelphia» single at Allmusic

Песни Брюса Спрингстина
Песни о городах
Музыка в Филадельфии
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Премия «Грэмми» за лучшую рок-песню
Премия «Грэмми» за лучшее мужское вокальное рок-исполнение
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа
Песни — лауреаты премии «Оскар»
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, написанные Брюсом Спрингстином